«Estación Santa Lucía» puede referirse a:

 Santa Lucía, estación ferroviaria en la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Santa Lucía, estación ferroviaria en la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Santa Lucía, estación del TransMilenio, Bogotá, Colombia;
 Santa Lucía, estación del Metro de Medellín, Colombia;
 Santa Lucía, del Metro de Santiago, Chile;
 Santa Lucía, estación ferroviaria en la provincia de León, España,
 Santa Lucía, estación ferroviaria de Venecia, Italia.